Foxboro kan syfta på:

Foxboro, Ontario – ett samhälle i Ontario i Kanada
Foxboro, Wisconsin – ett kommunfritt samhälle i Douglas i Wisconsin i USA
Foxborough, Massachusetts – en stad i Norfolk County i Massachusetts i USA

Se även
 Foxboro Hot Tubs –  ett amerikanskt rockband, bildat 2007